Sulo är ett finskt mansnamn, som också används som efternamn. I andra delar av världen är det ett geografiskt namn eller ingår i sådana. Enligt offentlig statistik tillgänglig i november 2016
hade 7 personer i Sverige Sulo som efternamn. 121 män hade det som förnamn, varav 120 som tilltalsnamn (första förnamn). I Finland hade 17287 män namnet som förnamn, och 99 personer hade det som efternamn.

Namnsdag: 13 februari.

Personer med förnamnet Sulo (urval)
Sulo Bärlund (1910–1986), finländsk kulstötare
Sören "Sulo" Karlsson (född 1969), svensk sångare och låtskrivare
Sulo Hostila (1920–2002), finländsk politiker, socialdemokrat
Sulo Jääskeläinen (1890–1942), finländsk skidåkare (nordisk kombination)
Sulo Nurmela (1908–1999), finländsk längdskidåkare
Sulo Räikkönen (1896–1965), finländsk sångare, baryton
Kari Sulo Tikka (1944–2006), finländsk jurist, professor i skatterätt
Sulo Vaattovaara (född 1962), svensk fotbollsspelare och tränare
Sulo Wuolijoki (1881–1967), finländsk advokat, journalist och politiker

Källor

Mansnamn
Förnamnsförgreningssidor